I call your name (The Beatles), een nummer van The Beatles uit 1963
 I call your name (Roxette), een nummer van Roxette uit 1988
 I Call Your Name (A-ha), een nummer van A-ha uit 1990
 I call your name (Willy DeVille), een nummer van Willy DeVille uit 1992